Eredivisie (mannenhandbal) 2015/16
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2015/16